L'édition 2022 du tournoi de tennis de Madras se déroule du 12 au  sur dur en extérieur à Chennai (Madras). Il s'agit d'un tournoi de la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Caroline Garcia, remplacée par  Déspina Papamichaíl
  Elise Mertens, remplacée par  Nadia Podoroska

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Tchèque Linda Fruhvirtová, 17 ans, remporte son  WTA en dominant en finale la Polonaise Magda Linette.

La paire Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madras
 Saison 2022 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2022
Madras
Sport en Inde en 2022
Tennis en septembre 2022